Běh na 100 metrůetrů žen na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 5. (rozběhy) a 6. srpna (semifinále, finále). Zvítězila Američanka Tori Bowieová.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Rozběh 4

Rozběh 5

Rozběh 6

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Semifinále 3

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 100 metrů žen na oficiálních stránkách IAAF

Ženy 100 metrů
Běh na 100 m